Чочуа — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители
 Чочуа, Андрей Максимович (1879—1965) — советский государственный и партийный деятель.
 Чочуа, Ираклий (род. 1979) — грузинский борец греко-римского стиля.
 Чочуа, Шалва Семёнович (1927—2001) — Герой Социалистического Труда.

См. также